Янко́вский () — фамилия польско-украино-русского происхождения. Женский вариант: .

Фамилия

А 
 
 Янковский, Алексей Витальевич — российский режиссёр, актёр и педагог.
 Янковский, Антоний (1783—1831) — генерал Войска Польского.
 Янковский, Аркадий Эдуардович (род. 1958) — депутат Государственной думы РФ 2-го созыва.

Б 
 Янковский, Богдан (1938—2019) — польский альпинист и фотограф.

В 
 Янковский, Валерий Юрьевич (1911—2010) — русский советский писатель.
 Янковский, Вацлав (1904—1968) — польский актёр.
 Янковский, Виктор Павлович (1907—1966) — советский генерал-майор.
 
 Янковский, Владислав Янович (1952—2016) — российский кларнетист и дирижёр.
 Янковский, Вячеслав Вячеславович (род. 1967) — хореограф, танцор, постановщик, балетмейстер, основатель и руководитель тэп-студии «Flap».

Г 
 Янковский, Генрик (род. 1951) — польский лингвист, профессор, востоковед, тюрколог и караимовед.
 Янковский, Георгий Викторович (1890—1943) — русский лётчик.
 Янковский, Григорий Григорьевич (1914—1946) — украинский националист, сотрудник Украинской вспомогательной полиции Третьего рейха.

Д

Е, З 
 Янковский, Евгений Осипович (1837—1892) — русский генерал, волынский губернатор.
 Янковский, Ежи (1887—1941) — польский поэт-футурист.
 Янковский, Зенон (род. 1952) — польский лётчик, космонавт-дублёр.

И 
 
 Янковский, Игорь Ростиславович (род. 1951) — советский и российский актёр.
 Янковский, Иосиф (1910—1941) — польский священник, блаженный Римско-католической церкви, мученик.
 Янковский, Иосиф Эмануил (?—1847) — польский философ, профессор.

К, Л 
 Киприан (Янковский) (1897—1938; Янковский Лев Николаевич) — архимандрит, преподобномученик, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Янковский, Константин Владиславович (1849—1883) — русский врач, доктор медицины и хирургии.
 Янковский, Лех (1956) — польский композитор и художник.

М 
 Янковский, Марк Ильич (1915—1980) — советский сценограф, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Янковский, Моисей Осипович (наст. фамилия Хисин; 1898—1972) — советский музыковед, критик, драматург и педагог.

Н 
 Янковский, Нарцис (1827—1910) — польский заговорщик, организатор конспиративных организаций.

О 
 Янковский, Олег Иванович (1944—2009) — советский и российский актёр, кинорежиссёр.
 Янковский, Осип Васильевич (ум. в конце 1860-х гг.) — русский медик, военный врач.

П, Р 
 Янковский, Павел Вячеславович (род. 1991) — российский спортсмен (степ-танец).
 Янковский, Плакид Гаврилович (1810—1872) — поэт, писатель и переводчик.
 Янковский, Ростислав Иванович (1930—2016) — советский и российский актёр.

С 
 Янковский, Станислав (1911—2002) — польский архитектор.
 Янковский, Станислав Иванович (?—?) — украинский общественный деятель.
 Янковский, Степан Григорьевич (1922—1994) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

У 
 Янковский, Умар (1988) — казахстанский самбист и боец смешанных единоборств.

Ф 
 Феодосий (Янковский) (1696 (1698?) — 1750) — епископ Русской православной церкви.
 
 Янковский, Филипп Олегович — советский и российский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер.

Х, Ч 
 Янковский, Хорст (1936—1998) — немецкий пианист, композитор.
 Янковский, Чеслав Карлович (1857—1929) — польский поэт, критик, публицист, член Государственной думы.

Э, Я 
 Янковский, Эдмунд (1903—1939) — польский спортсмен в академической гребле.

См. также 
 Янковский — документальный фильм об Олеге Янковском.
 
 Полуостров Янковского

Примечания